Бундеслига 1982—1983 — 20-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 20 августа 1982 года, а завершился 4 июня 1983 года. Чемпионом стал «Гамбург».

Турнирная таблица 

1 «Кёльн» квалифицировался в Кубок обладателей кубков, как обладатель кубка Германии, поэтому «Кайзерслаутерн», занявший 6-е место попал в Кубок УЕФА.

Результаты матчей

Плей-офф за место в Бундеслиге 
За право играть в сезоне 1983/1984 в Бундеслиге проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 16 место в сезоне 1982/1983 и клубом занявшим 3-е место во Второй Бундеслиге.

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Дортмунд) — «Арминия» (Билефельд) — 11:1 (12-й тур, 6 ноября 1982 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Фортуна» (Дюссельдорф) — «Гамбург» —  0:6 (3-й тур, 7 сентября 1982 года)
 Самый результативный матч (12 голов): «Боруссия» — «Арминия» — 11:1 (12-й тур, 6 ноября 1982 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1982/83  

Германия
Германия
1982/1983
Спорт в Германии в 1982 году
Спорт в Германии в 1983 году